SKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Katarina Mt. Sinai (Egitto)